Ausstieg steht für:
 einen durch Aussteigen zu bewältigenden Ausgang, siehe Notausstieg
 den Ausstieg aus einer radikalen Bewegung, siehe Radikalisierungsprävention#Deradikalisierung (tertiäre Prävention)
 Ausstieg zwischen den Haltestellen, besonderer Halt im ÖPNV
 Außenbordeinsatz, Ausstieg in der Weltraumfahrt

die programmatische Beendigung von etwas bis dahin Praktiziertem:
 Atomausstieg (= Beendigung der Stromerzeugung mittels Atomkraftwerken) 
 Ölausstieg 
 Kohleausstieg 

Siehe auch

 Aussteiger